Архиепа́рхия Нагаса́ки  () — архиепархия Римско-Католической церкви с центром в городе Нагасаки, Япония. В митрополию Нагасаки входят епархии Кагосимы, Нахи, Оиты, Фукуоки. Кафедральным собором архиепархии Нагасаки является церковь Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии.

История 
22 мая 1876 года Святой Престол учредил апостольский викариат Южной Японии, выделив его из апостольского викариата Японии (сегодня — Архиепархия Токио). 20 марта 1888 года апостольский викариат Южной Японии передал часть своей территории в пользу нового апостольского викариата Центральной Японии (сегодня — Архиепархия Осаки).

15 июня 1891 года Римский папа Лев XIII издал буллу Non maius Nobis, которой преобразовал апостольский викариат Южной Японии в епархию Нагасаки.

18 марта и 16 июля 1927 года епархия Нагасаки передала часть своей территории новым  апостольской префектуре Кагосимы (сегодня — епархия Кагосимы) и епархии Фукуоки.

9 мая 1945 года собор архиепархии Нагасаки был разрушен после атомной бомбардировки.

4 мая 1959 года Римский папа Иоанн XXIII выпустил буллу Qui cotidie, которой возвёл епархию Нагасаки в ранг архиепархии.

Ординарии архиепархии 
 епископ Бернар Петижан (22.03.1876 — 7.10.1884);
 епископ Жюль-Альфонс Кузен (16.06.1885 — 18.09.1911);
 епископ Жан-Клод Комба (3.06.1912 — 18.08.1926);
 епископ Януарий Кюносукэ Хаясака (16.07.1927 — 5.02.1937);
 архиепископ Павел Айдзиро Ямагути (15.09.1937 — 19.12.1968);
 кардинал Иосиф Асадзиро Сатоваки (19.12.1968 — 8.02.1990);
 архиепископ Франциск Ксаверий Канамэ Симамото (8.02.1990 — 31.08.2002);
 архиепископ Иосиф Мицуаки Таками (17.10.2003 — по настоящее время).

Святые архиепархии 
 Джачинто Ансалоне (1598—1634) — доминиканец, мученик.
 Магдалена из Нагасаки (1631—1634) — мученица.
 26 японских мучеников из Нагасаки.

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Non maius Nobis, AAS 24 (1891-92), p. 257  
 Булла Qui cotidie , AAS 51 (1959), p. 799]

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Информация  
 История епархии  

Католические епархии Японии